Борец () — посёлок, входящий в Пересвятский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 9 км на запад от Речицы и железнодорожной станции в этом городе, в 59 км от Гомеля.

Гидрография 
Канава Ребуска.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

В посёлке 8 жилых домов (2004 год). Планировка — короткая, меридиональной направленности, улица. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
Посёлок основан в 1920-х годах на бывших помещичьих землях переселенцами с соседних деревень. В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны в июле 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок. Освобождён 16 ноября 1943 года.

В 1959 году посёлок входил в состав колхоза «10 лет Октября» с центром в деревне Пересвятое.

Население

Численность 
2004 год — 8 дворов, 20 житель.

Динамика 
 1930 год — 14 дворов, 84 жителя.
 1940 год — 10 дворов, 47 жителей.
 2004 год — 8 дворов, 21 житель.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района